Tabay peut désigner :

Toponymes

Tabay : localité du département de Concepción dans la province de Corrientes.

Tabay : chef-lieu de la municipalité de Santos Marquina dans l'État de Mérida.
 
Homonymie de toponyme